Dit is de wereldranglijst van oktober 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 oktober 1996.

Mannen 10